PLC steht für:

 Packet Loss Concealment, ein Verfahren zum Verbergen von Aussetzern in Datenströmen bei der digitalen Audioübertragung
 Palestinian Legislative Council, siehe Palästinensischer Legislativrat
 Partido Liberal Constitucionalista, eine nicaraguanische Partei
 Phosphoinositid-Phospholipase C, ein Enzym
 Pityriasis lichenoides chronica, eine Autoimmunkrankheit, siehe Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
 Portevin-Le-Chatelier-Effekt, als Dehnungslokalisierung beobachtbare dynamische Reckalterung
 Powerline Communication, Technik zur Datenübertragung über eine Stromleitung
 Product life cycle, der Produktlebenszyklus
 Programmable Logic Controller, die Speicherprogrammierbare Steuerung
 Public Limited Company, siehe Kapitalgesellschaft (Vereinigtes Königreich) #Public limited company

Siehe auch:
 PLCopen

Abkürzung